Ангел (Софија, 23. децембар 1985 — Софија, 26. септембар 2021) био је бугарски поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 Пак в сърцето ми (2012)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1985.
Умрли 2021.
Софијци
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи